Cândești se poate referi la:
 Localități din România:
 Cândești, Alba
 Cândești, Argeș
 Cândești, Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Cândești, Buzău
 Cândești, Neamț, reședința comunei cu același nume
 Cândești, Vrancea
 Cândești-Deal, Dâmbovița, localitate în comuna Cândești
 Cândești-Vale, Dâmbovița, reședința comunei Cândești
Comuna Candesti, Dambovita, comuna in Judetul Dambovita